2014 British FIM Speedway Grand Prix - siódma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 12 lipca 2014 na Millennium Stadium w Cardiff.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Craiga Cooka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Ben Barker i Jason Garrity.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Chris Holder. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Michael Jepsen Jensen.

 (23)  Chris Holder → (19)  Michael Jepsen Jensen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 11 lipca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Ward, Jepsen Jensen, Jonsson, Zagar
 Pedersen, Cook, Lindgren, Hampel,
 Iversen, Kasprzak, Harris, Batchelor (d4)
 Woffinden, Smolinski, Hancock, Bjerre
 Woffinden, Jepsen Jensen, Pedersen, Batchelor
 Jonsson, Iversen, Hancock, Cook
 Harris, Hampel, Zagar, Bjerre
 Lindgren, Smolinski, Kasprzak, Ward (u1)
 Jepsen Jensen, Harris, Smolinski, Cook
 Kasprzak, Jonsson, Pedersen, Bjerre
 Hancock, Lindgren, Zagar, Batchelor
 Hampel, Ward, Woffinden, Iversen
 Hancock, Jepsen Jensen, Kasprzak, Hampel
 Woffinden, Lindgren, Jonsson, Harris
 Iversen, Zagar, Pedersen, Smolinski
 Ward, Bjerre, Batchelor, Cook
 Iversen, Bjerre, Lindgren, Jepsen Jensen
 Smolinski, Batchelor, Jonsson, Hampel
 Woffinden, Zagar, Kasprzak, Cook
 Ward, Pedersen, Hancock, Harris (d4)
 Półfinały:
 Woffinden, Hancock, Lindgren, Smolinski
 Ward, Kasprzak, Iversen, Jepsen Jensen (u3)
 Finał:
 Hancock, Woffinden Ward, Kasprzak

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Wielka Brytania
2014
2014 w Walii
Sport w Cardiff